Norland (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Norland (schip, 1974), een roroferry van P&O Ferries